Udai steht für:
Vorname Uday
Abkürzung für Universität Utsunomiya

UDAI